Натуральне число 1609
 1609 рік до нашої ери
 1609 рік нашої ери